Колонија Викторија има више значења:

 Колонија Викторија (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија Викторија, Ел Куихе (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику